Conradi er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andreas Christian Conradi – norsk læge
 August Conradi – tysk komponist
 Bent Conradi – dansk skuespiller
 Birgit Conradi – dansk skuespillerinde
 Georg Johannes Conradi – tysk præst
 Hermann Conradi – tysk forfatter
 Johan Christian Conradi – dansk arkitekt
 Johan Gottfried Conradi – norsk musiker
 Denise Conradi – dansk production designer og scenograf